Louis Bombled (1862-1927), peintre et dessinateur français
 Philippe Bombled (né en 1958), acteur français